Cw pode ser:
 CW - Abreviatura inglesa para a expressão sentido dos ponteiros do relógio ou sentido horário, originária de clockwise.
 The CW Television Network - uma rede de televisão dos Estados Unidos;
 Onda contínua (CW - continuous wave).
 Um apelido dado pela Microsoft para a linguagem de programação Cω.

Desambiguações de siglas